Ledizione 1932-33 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpest, che conquistò il suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Pál Jávor dell'Újpest con 31 reti.

Classifica finale 

 (C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Újpest campione d'Ungheria 1932-33.
 Újpesti FC e Hungária FC ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1933
 Soroksár FC retrocesso in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1932
Calcio nel 1933
Campionato ungherese di calcio